Bangladesh eller Bangla Desh kan syfta på:

Bangladesh – en republik i Asien
Bangla Desh (sång) – inspelad av George Harrison
Bangladesh (producent) – en hiphopproducent
Bangladeš – romsk bosättning i Novi Sad, Serbien
Malatia-Sebastia eller Bangladesh – district i Armenien

Se även
Bengalen